Якубовський — польське та українське прізвище.

Відомі носії:

 Якубовський Антін Павлович — Полковник Армії УНР, Кавалер Хреста Симона Петлюри.
 Якубовський Аскольд Павлович (1927—1983) — російський радянський письменник.
 Якубовський Володимир Йосипович — майор УПА.
 Якубовський Іван Гнатович — маршал СРСР.
 Якубовський Ігор Петрович (1962) — український композитор, музикант і виконавець.
 Якубовський Ігор (1992) — польський боксер, призер чемпіонату Європи серед аматорів.
 Якубовський Ізраїль Семенович — Герой Радянського Союзу.
 Якубовський Максим Вікторович — генерал-майор юстиції України.
 Якубовський Мацей — польський вчений.
 Якубовський Назар Олександрович (1996—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Якубовський Олег Іванович (1965) — український колекціонер, реставратор, підприємець. Власник і директор «Музею Якубовських» у Києві.
 Якубовський Павло Володимирович — фельдшер Армії УНР, Кавалер Хреста Симона Петлюри, розстріляний під Базаром.
 Якубовський Сергій Олександрович — директор Вінницького обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, кавалер ордена «За заслуги» ІІ ступеня.
 Якубовський Фелікс Болеславович — український літературознавець і критик, послідовник соціологічної школи.

 Якубовська Марія Степанівна (уроджена Маткобожик; нар. 1959) — українська поетеса, прозаїк, драматург, критик, есеїст, культуролог, дослідниця історії та теорії літератури. Кандидат філологічних наук.
 Якубовська (Глушкова) Олена Василівна (1894—1972) — російська поетеса «першої хвилі» еміграції, учасниця літературного об'єднання «Скит».

Див. також 
 Якубівський Михайло Михайлович

Примітки 

Українські прізвища
Польські прізвища